Gasterosteus dekayi Ayres, 1855 - synonim gatunku ryby Ciernik
 Gasterosteus dekayi Agassiz, 1850 - synonim gatunku ryby Cierniczek północny